Blomstergrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Blomstergrund, Korsholm, Österbotten, 
 Blomstergrund, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar